Tristão da Cunha (ca. 1460 — c. 1540) — explorador português e cavaleiro do conselho do rei Dom Manuel I de Portugal
 Tristão da Cunha (arquipélago) — no Atlântico Sul, parte integrante do território britânico ultramarino Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
 Tristão António da Cunha — cavaleiro na Ordem de Santiago e comendador de Santa Maria de Tavira.
 Tristão da Cunha de Ataíde — 9º senhor de Povolide, e que foi um dos Quarenta Conjurados.
 Tristão Ferreira da Cunha — político brasileiro do século XX

Desambiguações de antropônimos